Лонги́н Ива́нович Ани́чков (Нехоро́шев) (Лонгин Оничков Нехорошев) — русский военный деятель XVII века, голова московских стрельцов.

Сын Ивана Семёновича Аничкова (Нехорошего), сына боярского.

В 1636—1650 годах — дворянин московский, помещик Переславль-Залесского уезда.

Один из руководителей обороны Могилёва в 1655 году от войск Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла. Умер в 1656 году.

Литература 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий Т. I. — , 1886.
 Мелешко В. И. Могилёв в XVI — середине XVII в. — , 1988.

Персоналии по алфавиту
Военачальники Русского государства
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Умершие в 1656 году